Кязим Джафар оглы Зия (; настоящая фамилия Кязимзаде; 1896—1956) — азербайджанский и советский актёр, режиссёр, преподаватель Азербайджанского театрального института, Народный артист Азербайджанской ССР (1943). С 1921 года работал в Азербайджанском театре имени Азизбекова (Баку). Лауреат Сталинской премии (1948).

Фильмография 
 1924 — Легенда о Девичьей Башне — Мулла
 1925 — Во имя Бога — Мулла
 1941 — Сабухи — Шейх Али
 1943 — Одна семья — Ахмед ами (дядя Ахмед)
 1943 — Подводная лодка "Т-9" — Сорокин
 1947 — Фатали-хан — Мирза Надир
 1958 — Физули (фильм)

Примечания 

Народные артисты Азербайджанской ССР
Преподаватели Азербайджанского университета культуры и искусств
Похороненные на Аллее почётного захоронения в Баку